De röda djävlarna, Red Devil och The Red Devils kan syfta på:

 Red Devil  (detaljhandelskedja) – självständig detaljhandelskedja som tidigare ägts av Stadium
 Red Devils MC – supporterklubb till motorcykelklubben Hells Angels
 Gefle Red Devils – en idrottsförening för amerikansk fotboll från Gävle
 Röda djävlarna – sydkoreanska fotbollslandslagets officiella stödgrupp, se Bulgeun Ahgma
 The Red Devils – smeknamn på engelska fotbollsklubben Manchester United FC
 Die Roten Teufel – smeknamn på 1. FC Kaiserslautern
 Rode Duivels / Diables Rouges – smeknamn på Belgiens herrlandslag i fotboll
 Red Devil, Alaska – en by i Alaska